Die Abkürzung WAAF steht für:

 Women’s Auxiliary Air Force, ein militärischer Ersatzdienst für Frauen in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs
 Wiesbaden Army Airfield, Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim, ein US-amerikanischer Militärflugplatz in Deutschland
 WAAF (Radiosender), Radiosender in Boston, USA

Abkürzung